Il doppio del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Peter Tramacchi che hanno battuto in finale Maks Mirny e Kevin Ullyett 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Peter Tramacchi (Campioni)
 Sebastián Prieto /  André Sá (primo turno)

 Maks Mirny /  Kevin Ullyett (finale)
 Álex López Morón /  Alberto Martín (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 1998